Simon Crean – politico australiano
 Tom Crean – esploratore e militare irlandese
 Tom Crean – allenatore di pallacanestro statunitense